Een overzicht van KRC Genk in het seizoen 1988/89, het eerste seizoen na de fusie van Thor Waterschei en KFC Winterslag.

Spelerskern

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Genk in het seizoen 1988-1989 deelnam.

Uitrustingen
Sportmerk: Diadora

Transfers

Fusie
De volgende voetballers speelden in het seizoen 1987/88 voor Thor Waterschei of KFC Winterslag:
 Waterschei: Dirk Medved, Domenico Olivieri, Tony Bialousz, Dirk Vangronsveld, Miroslav Šugar, Senol Sengulier, Louis van Schijndel
 Winterslag: Ronny Gaspercic, Rudi Vossen, Patrick Bijnens, Jan Swinnen, Rudy Janssens, Pierre Denier, Mathieu Gijbels, Daniël De Raeve, Gudmund Torfason, René Van Becelaere

Zomer

Winter

Competitie

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Statistieken 
De speler met de meeste wedstrijden is in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

KRC Genk naar seizoen